Can Carreras (Barcelona), masia al districte de Nou Barris de Barcelona (Barcelonès) 
 Can Carreras (Madremanya), edifici al terme de Madremanya (el Gironès) 
 Can Carreras (Sant Julià de Ramis), masia al municipi de Sant Julià de Ramis (el Gironès) 
 Can Carreras (carrer Illa de Cuba, Sitges), edifici al municipi de Sitges (el Garraf) 
 Can Carreras (carrer Sant Isidre, Sitges), edifici al municipi de Sitges (el Garraf)